Bupleurum filicaule är en flockblommig växtart som beskrevs av Felix de Silva Avellar Brotero. Bupleurum filicaule ingår i släktet harörter, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Harörter
filicaule